Партия бедняков Онтарио () — либертарианско-популистская политическая партия в канадской провинции Онтарио, основанная на принципах социального кредита и зарегистрированная в 2011 году. Возглавляется «вечным кандидатом» Джоном Турмелом.

История 
Турмел основал партию в 2011 году, решив участвовать в выборах в провинции Онтарио в том году под лозунгом «Мы не хотим, чтобы полицейские играли в азартные игры, занимались сексом, наркотиками или рок-н-роллом, мы не хотим ростовщичества по кредитам, платите наличными или в срок, не получайте пособие». Во время предвыборной кампании Турмел охарактеризовал политику партии как «социально-кредитную либертарианскую» Экономическая политика Турмеля была сосредоточена на том, что он называл «аргентинским решением», основанным на политике администрации Фернандо де ла Руа в Аргентине, которая включала в себя выпуск государственных облигаций для гражданских служащих

На выборах 2011 года Турмел баллотировался в избирательном округе Брант, а другой кандидат от партии Майкл Споттисвуд получил 54 голоса в Северном центре Лондона.

После голосования 2011 года Турмел участвовал в дополнительных выборах в Китченере-Ватерлоо в 2012 году, Оттаве Саут в 2013 году и Торнхилле в 2014 году.

На провинциальных выборах 2014 года Турмел снова баллотировался в Бранте, получив 60 голосов. Споттисвуд вновь добивался избрания в Северном центре Лондона и получил 70 голосов. Другой кандидат от партии, Майкл Фо, получил 52 голоса в округе Питерборо.

После выборов 2014 года Турмел вновь участвовал в трёх дополнительных выборах в провинции, включая выборы в Симко Норт и Садбери в 2015 году, а также в Оттава-Ванье в 2016 году.

На дополнительных выборах в Симко Норт и Оттава-Ванье Турмел был удалён местными властями с дебатов всех кандидатов после того, как захватил трибуну и нарушил ход дискуссии.

Платформа партии предусматривает легализацию азартных игр, легализацию марихуаны и введение денежной реформы и бартерного обмена в форме Торговой системы местного обмена.

Партия не получила ни одного места на всеобщих выборах в Онтарио в 2022 году.

Результаты выборов

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Либертарианские партии